Varevo est un toponyme qui peut désigner :
Varevo, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Novi Pazar, district de Raška ;
Varevo, une localité de Serbie située dans la municipalité de Raška, district de Raška